Kisky ist der Familienname von:

 Hans Kisky (1920–1965), deutscher Kunsthistoriker
 Wilhelm Kisky (1881–1953), deutscher Archivar